

Personnalités 

 Elena Semikina (née en 1983), actrice et mannequin russo-canadienne, Miss Univers Canada 2010 ;
 Lioudmila Semykina (1924-2021), artiste peintre et dessinatrice ukrainienne ;
 Tetyana Semykina (née en 1973), kayakiste ukrainienne.